Дикая штучка — название одного из следующих фильмов:
Дикая штучка (фильм, 1986) () — американский комедийный боевик 1986 года.
Дикая штучка (фильм, 1987) () — американский триллер режиссёра Макса Рейда.
Дикая штучка (фильм, 2010) () — британская комедия 2010 года.